Die Premyer Liqası 1993/94 war die dritte Saison der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Nach der Umstellung vom Kalenderjahr auf den Herbst-Frühling-Modus wurde die Meisterschaft in einer Runde von sechzehn Vereinen durchgeführt. Sie begann am 25. September 1993 und endete am 28. Mai 1994.

Meister wurde Turan Tovuz. Damit qualifizierten sie sich als erstes Team aus Aserbaidschan für einen UEFA-Wettbewerb.  Titelverteidiger Qarabağ Ağdam wurde mit einem Punkt Rückstand Zweiter.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94